Анке Губер була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Деніса Хладкова.

Анхелес Монтоліо виграла титул, перемігши у фіналі Олену Бовіну з рахунком 3–6, 6–3, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Анке Губер (1-ше коло)
  Магдалена Малеєва (2-ге коло)
  Жустін Енен (півфінал)
  Барбара Шетт (2-ге коло)
  Магі Серна (2-ге коло)
  Анна Кремер (2-ге коло)
  Сільвія Талая (1-ше коло)
  Татьяна Гарбін (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 Estoril Open 2001 Draw 

жінки, одиночний розряд
Estoril Open